Andreas Appelgren – allenatore svedese di hockey su ghiaccio
 Brita Appelgren – attrice svedese
 Frida Appelgren – cantante svedese
 Mikael Appelgren – tennistavolista svedese